Эскино — название населённых пунктов в России:

 Эскино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Эскино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Эскино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Эскино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

См. также